Parrocchia di Saint Joseph – parrocchia civile della Dominica
 Saint Joseph – parrocchia civile di Barbados